Guerra a muerte puede referirse a:

 Guerra a Muerte (Chile), penúltima fase de la guerra de emancipación chilena, llevada a cabo en la región centro-sur del país entre 1819 y 1821. 
 Guerra a muerte (Venezuela), periodo de la guerra de independencia de Venezuela, comprendido entre 1813 y 1820.